Silver Star (Srebrna Gwiazda) – amerykańskie odznaczenie wojskowe
 Silver Star – kolejka górska (roller coaster) w Europa-Parku
 Silver Star – stacja narciarska w Kanadzie koło Vernon